El término Álvaro Guevara puede hacer referencia a:

 Álvaro Guevara, pintor chileno; o
 Álvaro Guevara, entrenador colombiano.